A temporada da NHL de 2013–14 é a 96.ª da história da liga, e a primeira após um rearranjo das equipes para duas divisões em cada conferência. O campeão foi o Los Angeles Kings, conseguindo seu segundo título da Copa Stanley em três anos sobre o New York Rangers.

Temporada regular

Resultados 

* – Líder da divisão, y – Venceu divisão, z  Venceu conferência (e divisão), p-Vencedor do Troféu dos Presidentes

Playoffs

NHL
2013 no hóquei no gelo
2014 no hóquei no gelo
Desporto no Canadá em 2013‎
Desporto no Canadá em 2014‎
Desporto nos Estados Unidos em 2013‎
Desporto nos Estados Unidos em 2014‎